Венсан Пьер Клод Белорже (, род. 31 июля 1975, Сен-Сен-Дени) — диджей, представитель французской хаус-музыки, более известен под именем Kavinsky. Вдохновением для творчества Венсана служат фильмы о зомби эпохи VHS, хип-хоп и фанк последних десятилетий XX века. Исполняет треки в стиле электронных саундтреков к фильмам 1980-х годов. Музыкальные композиции и видеоклипы Белорже повествуют о вымышленном персонаже Kavinsky — молодом человеке, который погиб в 1986 году, не справившись с управлением своего красного Ferrari Testarossa, и восстал из мёртвых 20 лет спустя, для того чтобы творить собственную электронную музыку.

Биография 

Увлечение музыкой пришло к Венсану Белорже вместе с аппаратурой, подаренной ему старым другом, Квентином Дюпье, более известным как Mr. Oizo. Это был простейший синтезатор и ветхий компьютер с программным обеспечением, необходимым для создания электронных треков. У Белорже не было профессионального музыкального опыта, поэтому в своих творческих изысканиях он ограничился несложным стилем «хаус».

Прослушав первую запись Венсана, «Testarossa Autodrive», Квентин Дюпье свёл друга с актёром и музыкантом Себастьяном Теллье, который, в свою очередь, способствовал заключению контракта Белорже с лейблом Record Makers. В 2006 году был выпущен первый мини-альбом начинающего музыканта, назвавшего себя Kavinsky, — Teddy Boy. К удивлению Венсана, его музыка нашла своих поклонников.

Диджей продолжил выпускать новые диски: 1986 в 2007 году, Blazer в 2008-м, Nightcall, спродюсированный Ги-Мануэлем де Омем-Кристо, участником влиятельного французского хаус-дуэта Daft Punk, в 2010-м. Ремикс «Testarossa Autodrive», сделанный другом Белорже, Себастьяном Акшоте, известным как SebastiAn, вошёл в игры серий Grand Theft Auto и Gran Turismo. Трек «Nightcall» был включён американским композитором Клиффом Мартинесом в саундтреки к фильмам «Линкольн для адвоката» и «Драйв».

В 2012 году были изданы первые синглы музыканта — «ProtoVision» и «Roadgame», в 2013-м вышли мини-альбомы ProtoVision и Odd Look, последний — при участии Себастьяна Акшоте и Эйбела Тесфайе, известного как The Weeknd. Записав достаточно материала, Венсан подготовил полноценный студийный альбом OutRun — концептуальный диск о Kavinsky, в который вошли старые и новые композиции. Пластинка была благосклонно встречена критиками, попала в хит-парады Бельгии, Великобритании, США, Франции и Швейцарии.

Спустя восемь лет, 19 ноября 2021 года был выпущен сингл Renegade с вокальным исполнением Cautious Clay.

Дискография

Альбомы и EP 
 2006 — Teddy Boy (мини-альбом)
 2007 — 1986 (мини-альбом)
 2008 — Blazer (мини-альбом)
 2010 — Nightcall (мини-альбом)
 2013 — ProtoVision Remixes (мини-альбом)
 2013 — OutRun (альбом)
 2013 — Odd Look (мини-альбом)
 2022 — Renegade Remixes (мини-альбом)
 2022 — Reborn (альбом)

Синглы 
 2012 — «Roadgame» (сингл)
 2012 — «ProtoVision» (сингл)
 2014 — «Sovereign» (сингл)
 2021 — «Renegade» (сингл)
 2022 — «Zenith» (сингл)
 2022 — «Cameo» (сингл)

Фильмография

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 

Диджеи Франции
Хаус-музыканты
Артисты, известные под псевдонимами
Синтвейв-исполнители